Miasta w USA:
 Lessor – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Lessor (ang. Lessor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Lessor (ang. Lessor Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano